Михаи́л Козло́в:
 Козлов, Михаил Алексеевич (1936—2006) — российский энтомолог, профессор, доктор биологических наук.
 Козлов, Михаил Васильевич (1928—1973) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник.
 Козлов Михаил Васильевич (род. 1958) — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Костромской области.
 Козлов, Михаил Владимирович (род,1991) — российский конькобежец.
 Козлов, Михаил Данилович (1915—1991) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Козлов, Михаил Иванович (1895—1971) — генерал-лейтенант, командир 33-го гвардейского стрелкового корпуса.
 Козлов, Михаил Матвеевич — старший лейтенант, начальник пограничной заставы.
 Козлов, Михаил Михайлович (1917—2004) — советский военный деятель, генерал армии.
 Козлов, Михаил Михайлович (род. 1990) — белорусский футболист.
 
 Козлов, Михаил Степанович (1885—1964) — советский футболист и тренер.
 Козлов, Михаил Фёдорович (1922—1944) — Герой Советского Союза. Примечания